Ołeksandr Zinczenko (1957-2010) – ukraiński polityk
 Ołeksandr Zinczenko (ur. 1996) – ukraiński piłkarz